Plaats in Indonesië
 Karangduwur (Ayah), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karangduwur (Bedono), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Karangduwur (Kalikajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Karangduwur (Petanahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java